

События 
 Поход Салманасара III на север, в страны Наири (см. Арама). Покорение ряда областей Наири. Победа в горах Аддуру. Сожжение царского города Арзашку.
 Война царя Израиля Ахава и Венадада, царя Сирии.

Скончались 
 Князь Лу Сянь-гун (Цзюй), ему наследовал сын Пи (Чжэнь-гун, эра правления 855—826).

См. также

Примечания